Вальтер Гаэль Сандоваль Контрерас (; родился 5 ноября 1995 года в Гвадалахаре, Мексика) — мексиканский футболист нападающий клуба «Ванкувер».

Клубная карьера 
Сандоваль — выпускник футбольной академии «Эстудиантес Текос». В 2013 году он перешёл в «Сантос Лагуна». В 2015 году для получения игровой практики Гаэль на правах аренды перешёл в «Хуарес». 26 июля в матче против Лобос БУАП он дебютировал в Лиге Ассенсо. По окончании аренды Сандоваль вернулся в «Сантос Лагуна». 18 июля 2016 года в матче против УАНЛ Тигрес он дебютировал в мексиканской Премьере, заменив во втором тайме Брайана Рабельо. 7 ноября в поединке против «Чьяпас» Гаэль забил свой первый гол за «Сантос Лагуна».

В начале 2018 года Сандоваль перешёл в «Гвадалахару».

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Gael Sandoval Статистика на LIGAMX.net
 Gael Sandoval Статистика на Transfermarkt
 Gael Sandoval Статистика на futbol360

Футболисты Мексики
Игроки ФК «Хуарес»
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Игроки ФК «Масатлан»